PDV peut désigner :

 Code AITA du Aéroport de Plovdiv
 Parti de la raison (Partei der Vernunft), un parti libertarien allemand
 Point de vente
 
 Polydnavirus
 Prise de vue photographique
 Plan de départs volontaires, ou plan de départ volontaire, un dispositif de rupture du contrat de travail en droit du travail français.

Références